Тару́тинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тарутинская улица — улица в Калуге.
 Тарутинская улица — улица в Москве.

Украина 
 Тарутинская улица — улица в Одессе.
 Тарутинская улица — улица в Севастополе.